Эпир может означать:
 Эпир — историческая область в Греции.
 Эпир (периферия) — периферия в Греции.
 Эпир (римская провинция) — римская провинция.
 Эпирское царство — средневековое государство, существовавшее с 1205 по 1479 года.
 Древнеэпирское царство — древнегреческое государство.
 «Эпир» (F456) — название , фрегата типа «Нокс» в 1992—2003 годах.